kosten koper (k.k.), een vakterm uit de vastgoedkunde en makelaardij
Kazachs, taalcode in ISO 639

Kenniskring Nederland-Suriname, een Nederlandse diasporaorganisatie
Kota Kinabalu, de hoofdstad van Sabah, een van de staten van Maleisië
Kultureel Konvent, de overkoepelende vereniging voor de verschillende culturele verenigingen van de Universiteit Gent
een internetafkorting voor "ok, cool", zie lijst van internetjargon
Koalicja Konserwatywna ("Conservatieve Coalitie"), een Poolse politieke partij (1994-1999)